Янис Рубертс (Ян Руберт) (, 1874 году, Болдерая, Лифляндская губерния, Российская империя — 1934 году, Рига, Латвия) — известный латвийский и российский офтальмолог, исследователь патологии глаза. Второй ректор ЛУ. Доктор медицины и профессор ЛУ. Янис Рубертс — основоположник латвийской научной школы офтальмологии и высшего образования в офтальмологии.

Биография 
Янис Рубертс окончил Дерптский университет, работал там же в клинике по изучению глазных болезней. В 1903 году переехал в Звенигородку, где работает офтальмологом, с 1910 года преподает в Киевском университете. В 1922 году возвращается в Латвию и начинает работать в Латвийском университете. Становится профессором офтальмологии Медицинского факультета ЛУ. Избирается директором Клиники болезней глаза. В 1923 году избирается деканом Медицинского факультета ЛУ, а 16 мая 1923 года ректором Латвийского университета. В 1925 году оставляет пост ректора ЛУ.

Примечания

Научные публикации 
Янис Рубертс опубликовал около 40 научных трудов.

 И. Ю. Руберт. О заболеваниях глаз при проказе: диссертация на степень доктора медицины. Oффициальные оппоненты: В. Г. Цеге фон Мантейфель, К. К. Дегио, Ф. О. Евецкий. – Юрьев, 1903. – 175 с. – Лит.: с.168-173 (medicīnas doktora disertācija)
 Über Veränderungen des Augenhintergrundes bei Lepra. Mitteilungen aus der Augenklinik in Jurjew. – H.2 (1905), S.1-35.
 Руберт И. Ю. Звенигородская глазная лечебница Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых и желательные в ней преобразования. Звенигородка, 1907. 8 с.
 J.Rubert. Ein Beitrag zu den Anomalien des Augenhintergrundes: zwei Fälle von ungewöhnlicher Ektasie in der unteren Fundushälfte. Zeitschrift für Augenheilkunde. – Bd.20, H.6 (1908), S.551-557.
 Я.Руберт. О действиях адреналина на внутриглазное давление. Вестник офталмологии. – Т.XXV, N 1 (1908), c.3-46 : табл.
 Я.Руберт. Отчеты о деятельности Звенигородской глазной лечебницы за 1904-1907 г. – Звенигород, 1908.
 J.Rubert. Über den Einfluss des Adrenalins auf den intraokularen Druck. Zeitschrift für Augenheilkunde. – Bd.21, H.2(1909), S.97-115 ; Bd.21, H.3 (1909), S.224-239.
 Я.Руберт. Ulcus corneae rodens (Mooren). Вестник офталмологии. – Т.XXVI, N 11 (1909), c.923-936.
 Hyaline degeneration of the cornea. Archives of Ophthalmology. – (1910).
 Zur hyalinen Degeneration der Hornhaut. Archiv für Augenheilkunde. – Bd.60 (1910), S.271-294.
 Zur Kenntnis der intraskleralen Zysten. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. – Jg.48, Beil.-H. (1910), S.145-154.
 Iridochorioiditis serosa nach langjährigem Verweilen eines Eisensplitters im Auge, zugleich ein Beitrag zur Siderosis bulbi. Albrecht von Graefes Archiv für Ophthalmologie. – Bd.78, H.2 (1911), S.268-296. Rec.: Agricola, B. [Recenzija]. Monatsblätter für Augenheilkunde. – Jg.49, Bd.12 (1911), S.545.
 Nachtrag zur Embolie der Arteria centralis retinae. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. – (1911).
 Über die Embolie der Arteria centralis retinae: pathologisch-histologische Untersuchung. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. – Bd.12 (1911, Dez.), S.721-738.
 Я.Руберт. О внутриглазном давлении и способах его определения. Сборник статьей, посвященный проф. Образцову по случаю XXXV-летия его врачебной и научно-педагогической деятельности. – Киев, 1911.
 Über die Ätiologie der phlyktänulären Augenentzündung. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. – Bd.14 (1912, Sept.), S.273-312.
 И.Ю.Руберт. О сочувственном воспалении глаза. Вестник офталмологии. – N 6 (1912).
 Über Hornhautpigmentierung beim Meerschweinchen. Archiv für vergleichende Ophthalmologie (1914).
 Я.Руберт. По поводу патолого-анатомических изменений при сочувственном воспалении глаз. Сборник, посвященный памяти профессора Высоковича. – Киев : Тип. А.М.Пономарева, 1914. – 17 c.
 Я.Руберт. О врожденных помутнениях роговицы, спаянных с радужной оболочкой. Вестник офталмологии. – T.XXIV (1917).
 Я.Руберт. О зрачковой перепонке и её остатках в внутробной жизни (о спаянных с роговой оболочкой в особенности). Вестник офталмологии. – Т.XXIV, N 6, 7, 8 (1917, июнь, июль, авг.), с.181-191.
 Я.Руберт. О расстройствах зрения при хроническом отравлении денатурированным спиртом. Университетские известия. – Киев, 1917. – N 11-12 (1917), с.1-59.
 Я.Руберт. О расстройствах зрения при хроническом отравлении денатурированным спиртом. Киев : Тип. ун-та св. Владимира, 1918. – 53 с.
 Jānis Ruberts. Acis kā dvēseles un miesas spogulis. Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [289.]-297.lpp.
 Jānis Ruberts. Par acu slimību ārstēšanu ar tuberkulīnu pēc Ponndorfa. Latvijas Ārstu Žurnāls. – Nr.1 (1923), 18.-23.lpp.
 Jānis Ruberts. Par oftalmoloģiju, viņas nodibināšanos un attīstīšanos sakarā ar pārējo medicīnu. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. – Nr.8 (1923, aug.), 875.-885.lpp.
 J.Rubert. Recherches sur les restes de la membrane pupillaire adherents a la cornee. Latvijas Augstskolas Raksti. – Rīga, 1923. – 8.[sēj.], [299.]-344.lpp.
 Jānis Ruberts. Starextraction bei Microphthalmus. Русский офтальмологический журнал: юбилейный сборник проф. Головина. –(1929).
 И.Ю.Руберт. О заболеванях слезных канальцев при трахоме. Архив офталмологии. – Т.VI, ч.II, III (1929), c.160-166. Спец. вып.: Сборник статей посвященных Василию Васильевичу Чирковскому его друзьями ко дню 30-летия его научной деятельности (1899–1929 гг.).
 И.Руберт. Экстракция катаракты в случае двустороннего микрофтальма с остатками эмбриональной ткани в передней камере и в стекловидном теле. Русский офтальмологический журнал. – N 10(1929), c.474-477. Спец. вып.: Сборник работ посвящаемый профессору С.С.Головину друзьями, товарищами и учениками к сорокалетию его научно-врачебной деятельности, 1889-1929.
 E.Blessig, J.Rubert, P.Avižonis. Üld–Balti oftalmoloogidepäeva esialgsed juhtnöörid. Eesti Arst. – [N] 3 (1930), lk.125.
 J.Ruberts. Soonkesta irdumisest peale skleraaltrepanatsiooni Ellioti järgi. Eesti Arst. – N 9 (1930), lk.442-443.
 Über Aderhautablösung nach der Skleraletrepanation von Elliot. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.85 (1930, Juli-Dez.), S.719-720.
 J.Ruberts. Über Aderhautablösung nach der Skleral–Trepanation von Elliot. Kopsav. latv. val.: Par dzīslenes atslānīšanos pēc Elliota trepanācijas. Latvijas Universitātes Raksti. – 1.sēj., Nr.7(1931), 227.-239.lpp.
 Jānis Ruberts. Über Entbindung des Altersstars in der Kapsel bei Keratokonus. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.86 (1931, Jan.-Juni), S.615-617.
 J.Rubert. Konjuktiivtrahoomi klassifikatsioonist. Eesti Arst. – N 5(1933), lk.249.
 J.Rubert. Pisarakanalite haigestumisest trahoomi puhul. Eesti Arst. – N 5 (1933), lk.251.
 Jānis Ruberts. S.S.Golowin: ein Nachruf. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.89 (1932,Juli.-Dez.), S.667-668.
 Jānis Ruberts. Zur Erkrankung der Tränenrörchen, insbesondere bei Trachom: im Auszuge mitgeteilt an 27.Mai 1932 nebst Demonstration mikroskopischer Präparate in der All-Baltischen Ophthalmogen-Tagung (A.B.O.T.) in Kaunas (Litauen). Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. –Bd.89 (1932, Juli-Dez.), S.193-209.
 Jānis Ruberts. Zur Klassifikation des Bildenhauttrachoms. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.89 (1932, Juli-Dez.), S.401.
 Jānis Ruberts. Zur Klassifikation des Trachoms. Latvijas Ārstu Žurnāls. – Nr.6 (1932), 341.-345.lpp.
 Jānis Ruberts. Notizen zur Behandlung des Trachoms: Vorträg zur 4.All-Baltischen ophthalmologen-Tagung (A.B.O.T.) in Riga. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.93 (1934, Sept.), S.327-332.
 Jānis Ruberts. Zystenbildung als Spätfolge trachomatöser Erkrankung des Tränenröhrchens. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde und für augenärztliche Fortbildung. – Bd.93 (1934, Nov.), S.653-656.
 И.Ю.Руберт. Заметки по поводу лечения трахомы. Сборник в ознаменование сорокалетия научной деятельности заслуженного деятеля науки М.И.Авербаха. – Москва ; Ленинград, 1935. – С.400-405.

Литература 
 Rubert, John. In: J.Brennsohn. Die Aertzte Livlands von den ältesten Zeiten bis zu Gegenwart: ein biographisches Lexikon. Mitau: Verlag von E.Bruhns, 1905. – S.340.
 Ruberts, Jānis. Album Lettonorum, 1882-1912. – Rīga: Humpela drukātava, 1912. – 87.lpp.
 Ruberts Jānis. Latvju mazā enciklopēdija (Alfreda Bīlmaņa red.) – Rīga: Grāmatu Draugs, [193–]. – 2120.sl.
 Ruberts, Jānis. Album Lettonorum, 1870-1882-1930. – Rīga : [b.i.], 1930. – 69.lpp.
 Profesors Jānis Ruberts. Latvju tautas darbinieki (red. V.Maldonis). – Rīga : Literatūra, 1933. – 1.sēj., 41.lpp.
 Kalniņš E. Universitātes bij. rektora prof. Dr. med. J. Ruberta piemiņai. Jaunākās Ziņas, 1934, 3. nov.
 Jansons E. Profesors Jānis Ruberts †. Universitas, 1934, 15. nov., 237. lpp.
 Ruberts Jānis. Latviešu konversācijas vārdnīca. – Rīga : Gulbis, 1938–1939. – 18.sēj.: 36821.-36822.sl.
 Latvijas Universitāte divdesmit gados, 1919–1939. Rīga, 1939, 1. d., 639., 640. lpp.
 Ruberts, Jānis. Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca (red.Ž.Unāms). – Rīga: Biogrāfiskā arhīva apgāds, 1939. – 423.lpp.
 Ruberts, Jānis. In: Arnim, Max. Internationale Personalbibliographie 1800–1943. – Stuttgart: Hiersemann, 1952. – Bd.2: L-Z, S.449.
 Ruberts Jānis. Latvju enciklopēdija (red. Arveds Švābe). – Stokholma: Trīs zvaigznes, 1953-1955. – 3.sēj.: 2197.lpp.
 Ruberts Jānis. Latvijas PSR mazā enciklopēdija (aut. - K.Arons). –Rīga: Zinātne, 1970. – 3.sēj.: Piebalga–Žvīgule, 245.lpp.
 Ruberts Jānis. Populārā medicīnas enciklopēdija, Latvijas medicīnas darbinieku biogrāfijas. – 2.izd. – Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1984. – 591.lpp.
 Vīksna, Arnis. Jānis Ruberts: 1874-1934. Pa ārstu takām. – Rīga: Avots, 1990. – 78.-79.lpp.

Ссылки 
 Latvijas Universitātes vēsture
 Profesors Dr. med. Jānis Ruberts. Dzīve un darbs. Sast. S. Ranka. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 112 lpp.

Ректоры Латвийского университета
Преподаватели Латвийского университета
Доктора медицинских наук
Офтальмологи Российской империи
Офтальмологи Латвии
Преподаватели Тартуского университета
Выпускники Тартуского университета
Офтальмологи СССР
Похороненные на Большом кладбище